Форд ( — брод) — фамилия и топоним англосаксонского происхождения, встречается и в составных словах (к примеру, Оксфорд,  — «бычий брод»). Встречается так же в качестве имени.

Техника 
 Ford — американская компания, основанная Генри Фордом в 1903 году

Фамилия

А 
 Форд, Алан (род. 1938) — английский киноактёр.
 Форд, Алан (1923—2008) — американский пловец.
 Форд, Александр (1908—1980) — польский режиссёр.
 Форд, Алексис (род. 1988) — американская порноактриса.
 Форд, Альфред (род. 1950) — американский бизнесмен и меценат, правнук Генри Форда.
 Форд, Артур (1896—1971) — американский экстрасенс, медиум и ясновидящий.

Б 
 Форд, Бернард (род. 1947) — британский фигурист (танцы на льду).
 Форд, Бетти (1918—2011) — супруга Д. Р. Форда, первая леди США в 1974—1977 годах.
 Форд, Брюс (род. 1954) — канадский гребец.

В 
 Форд, Вики (род. 1967) — британский политик.

Г 
 Форд, Генри (Менахем Мойше Файнциммер, 1863—1947) — американский промышленник, основатель компании Ford. Еврейский беженец из России, дядя Соломона Михоэлса, убитого Сталиным.
 Форд, Генри Джастис (1860—1941) — английский художник и иллюстратор.
 Форд, Гленн (1916—2006) — американский киноактёр.
 Форд, Гордон Онслоу (1912—2003) — английский художник.

Д 
 Форд, Джеральд Рудольф (1913—2006) — 38-й президент США (в 1974—1977 годах).
 Форд, Джеффри (род. 1955) — американский писатель-фантаст.
 Форд, Джеффри — американский киномонтажёр.
 Форд, Джозеф Бертрам (1886 — после 1914) — английский футболист.
 
 Форд, Дональд (род. 1944) — шотландский футболист.
 Форд, Дэвид (род. 1979) — ирландский футболист, вратарь.

К 
 Форд, Кевин Энтони (род. 1960) — американский астронавт.
 Форд, Кейт (род. 1977) — английская актриса.
  (род. 1931) — американский астроном.
 Форд, Клементин (род. 1979) — американская актриса.
 Форд, Коди (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Форд, Колин (род. 1949) — барбадосский велогонщик.
 Форд, Колин (род. 1996) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Форд, Кортни (род. 1978) — американская актриса.
 Форд, Кэтрин (более известна под фамилией Тейт; род. 1968) — британская комедийная актриса.

Л 
 Форд, Ленин (род. 1935) — австралийский юрист и политик, 22-й губернатор Квинсленда (1992—1997).
 Форд, Лестер (род. 1927) — американский математик, специализировавшийся на проблемах потоков в сети.
 Форд, Лита (род. 1958) — американская гитаристка и певица.
 Форд, Люк (род. 1981) — австралийский актёр канадского происхождения.

М 
 Форд, Мишель (род. 1962) — австралийская пловчиха.
 Форд, Мэттью (род. 1971) — сент-винсентский футболист.

П 
 Форд, Присцилла Джойс — американская массовая убийца.
 Форд, Пол (1901—1976) — американский актёр.

Р 
 Форд, Райан (род. 1982) — канадский боксёр и боец ММА.
 Форд, Ричард (род. 1944) — американский писатель.
 Форд, Роб (1969—2016) — канадский политик, 64-й мэр Торонто (2010—2014).
  (1915—1998) — канадский поэт, переводчик и дипломат, посол Канады в СССР (1964—1980).
 Форд, Рут (1911—2009) — американская актриса, модель и сценарист.

С 
 Форд, Симон (род. 1981) — английский футболист ямайского происхождения, центральный защитник.

Т 
 Форд, Ти Джей (род. 1983) — американский профессиональный баскетболист.
 Форд, Тревор (1923—2003) — валлийский футболист, нападающий.
 
 Форд, Трент (род. 1979) — американский актёр и модель британского происхождения.

У 
 Форд, Уолтон (род. 1960) — современный американский художник-натуралист.
 Форд, Уолтер (1898—1984) — американский актёр, режиссёр и сценарист.
 Форд, Уэйн (род. 1961) — американский серийный убийца.
 Форд, Уэнделл (1924—2015) — американский политик.

Ф 
 
 Форд, Форд Мэдокс (1873—1939) — английский писатель, поэт, литературный критик и редактор журналов.
 :
 Форд, Фрэнк (1890—1983) — австралийский политик, премьер-министр Австралии (1945).
  (1939—2015) — американский певец и пианист.
 :
 Форд, Фрэнсис (1881—1953) — американский киноактёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
  (1882—1975) — главный судья штата Массачусетс (1972—1975).
  (1892—1952) — американский епископ, миссионер в Китае, мученик, Слуга Божий.
 Форд, Фэйт (род. 1964) — американская актриса.

Х 
 Форд, Харрисон (род. 1942) — американский актёр и кинопродюсер.
 Форд, Харрисон (1884—1957) — американский актёр театра и кино.
 Форд, Хестер (1905—2021) — американская долгожительница.

Ш 
 Форд, Шерил (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Форд, Шеррод (род. 1982) — американский баскетболист.

Э 
 Форд, Эдвард Онслоу (1852—1901) — английский скульптор.
 Форд, Эдсель (1893—1943) — сын Генри Форда, президент Ford Motor Company с 1919 по 1943 год.

Вымышленные персонажи 
 Джеймс Форд (более известный как Сойер) — один из главных героев телесериала «Остаться в живых».

Топоним 
 Форд — деревня в графстве Уэксфорд, провинция Ленстер, Ирландия.
 Форд — средневековое укрепление на севере Англии в графстве Нортумберленд.

См. также 
 Форд-филд — крытый футбольный стадион в Детройте, открытый в 2002 году.